Чемпионат Нидерландов 2011 прошёл в Бокстеле с 25 июня по 5 июля 2011 года.

Таблица

Ссылки 
 Информация на сайте The Week In Chess

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2011 год в шахматах
Июнь 2011 года
Июль 2011 года
Спорт в Нидерландах в 2011 году